Příjmení Doubek nosí více významných osobností:

 Bohumil Doubek – více osob
 Dagmar Doubková (* 1948) – česká malířka, výtvarnice, scenáristka a režisérka, dcera Jana Doubka
 František Bohumil Doubek (1865–1952) – český malíř a ilustrátor
 Jan Doubek (1916–1979) – československý důstojník a příslušník československé zahraniční armády během druhé světové války, otec Dagmar Doubkové
 Jaroslav Doubek (1931–2017) – československý rychlobruslař a cyklista
 Josef Doubek – český fotbalista
 Josef František Doubek (1806–1882) – český podnikatel
 Martin Doubek (* 1994) – český automobilový závodník
 Oldřich Doubek (1908–1989) – český vojenský a civilní pilot
 Štěpán Doubek (1872–1920) – český hudební skladatel
 Štěpán Doubek (politik) (1914–???) – český a československý politik
 Vratislav Doubek (* 1965) – český historik

Česká příjmení